Der Kanton Cysoing war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Lille im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais. Sein Hauptort war Cysoing. Vertreter im Generalrat des Departements war zuletzt von 1998 bis 2015 Luc Monnet (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 14 Kommunen:

Cysoing
Aufgelöst 2015